Лу́каш Се́длак (; ) — чешский хоккеист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник клуба «Ческе Будеёвице». С 2008 по 2011 год играл в юниорской Экстралиге. В 2011 году перебрался за океан. Выступал в главной юниорской лиге Квебека за «Шикутими Сагенинс». С 2013 года играл в АХЛ. Стал обладателем Кубка Колдера 2016 года в составе «Лейк Эри Монстерз». С сезона 2016/17 выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс».

31 мая 2019 года подписал контракт с российским клубом «Трактор», выступающим в КХЛ. Старт сезона в новом клубе получился для Седлака очень удачным: он забросил 5 шайб в первых 6 матчах и был лучшим снайпером КХЛ. Но потом он получил травму и его результативность уменьшилась.

В ноябре 2019 года был впервые вызван в сборную Чехии для участия в матчах Еврохоккейтура. 10 ноября забросил свою первую шайбу за сборную, отличившись в матче Кубка Карьяла против сборной России.

15 января 2020 года было объявлено об участии Лукаша Седлака в Матче всех звёзд КХЛ.

Достижения 
 Обладатель кубка Колдера 2016

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021

 НХЛ — 164 игры, 27 очков (15+12)
 АХЛ — 180 игр, 65 очков (37+28)
 Юниорская лига Квебека — 122 игры, 92 очка (38+54)
 КХЛ — 120 игр, 78 очков (39+39)
 Сборная Чехии — 9 игр, 5 шайб
 Всего за карьеру — 595 игр, 267 очков (134+133)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты Чехии
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки «Шикутими Сагенинс»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Лейк Эри Монстерз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки ХК «Трактор»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Задрафтованные ХК «Коламбус Блю Джекетс»